Il doppio  del Mercedes Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Christopher Kas e Philipp Kohlschreiber erano i detentori del titolo, ma Kohlschreiber ha deciso di non partecipare quest'anno.
Solo Kas ha partecipato facendo coppia con Miša Zverev ma ha perso nel 1º turno contro František Čermák e Michal Mertiňák 6-2, 6-3.
František Čermák e Michal Mertiňák hanno battuto in finale Victor Hănescu e Horia Tecău 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcelo Melo (semifinali)

  Lukáš Dlouhý /  David Škoch (primo turno)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Mercedes Cup 2009
ATP World Tour 2009